Центр ледникового периода (по-эстонски Jääaja Keskus) — музей в Эстонии, в уезде Тартумаа, в поселке Экси. В музее выставки о ледниковом периоде, о его влиянии на рельеф и геологию Эстонии и соседних стран, а также о воздействии климата на человека.

Среди главных экспонатов — муляжи мамонтов, пещерного льва и других зверей плейстоцена.

Экси выбрано в качестве места расположения музея потому, что поселок находится в регионе Вооремаа, где на ландшафте до сих пор видны следы, оставленные ледником.

Центр ледникового периода открыли 10 июля 2012 года. Строительство музея финансировалось Тартуской волостью и Европейским фондом регионального развития.

Примечание

Ссылки 
 Сайт музея
 В Эстонии открылся Центр ледникового периода, ТВЦ/newstube.ru, 26 июля 2012
 ФОТО: Центр ледникового периода — смелый шаг маленького самоуправления, RusDelfi, 12 ноябрь 2012
 Недалеко от эстонского города Тарту «наступил ледниковый период», Комсомольская правда, 11 июля 2012
 Завтра в Экси начинается Ледниковый период, Postimees, 09.07.2012

Музеи Эстонии
Геологические музеи
Тартумаа